Скруллы () — раса инопланетян, появляющаяся в сериях комиксов издательства «Marvel Comics». Скруллы были созданы Стэном Ли и Джеком Кёрби и впервые появились во 2-м выпуске «Fantastic Four» в январе 1962 года. Отличительной чертой скруллов является их способность к изменению своей внешности и способностей в зависимости от облика — они могут превращаться как в живые организмы, так и в неживые предметы (только при одном условии — скрулл должен хотя бы раз увидеть тот организм/предмет, в который он собирается превратиться).

История

Описание 
Скруллы представляют собой гуманоидов-рептилий с большими заострёнными ушами, красными или зелёными глазами и сморщенными подбородками. Главной особенностью скруллов является то, что они способны превращаться как в живые организмы, так и в неживые предметы. Таким образом они преуспевают в шпионаже и незаметном проникновении в тыл своего противника. Скруллы также могут использовать свои способности, чтобы создавать оружие, используя части своего тела. Их половой диморфизм близок к человеческому. Сексуальную ориентацию сложно установить из-за того, что они могут менять свой пол по собственной воле.

Известные представители 
 Анелла — принцесса Скруллов, единственный ребёнок Императора Доррека VII и Императрицы Р’Килл, наследница Империи Скруллов, мать Халклинга (Доррека VIII/Тедди Альтмана). Убита Галактусом.
 Талос-Лидер скруллов

 Веранке — Королева Скруллов, изображала Женщину-паука. Убита Норманом Озборном.
 Джазинда — охотница Скруллов, дочь Кл’рта.
 Кл’рт — первый Супер-Скрулл, обладает силами всей Фантастической четвёрки.
 Крити Нолл — Скрулл, изображавший Хэнка Пима во время Секретного вторжения. Помимо способностей Пима он так же обладал способностями Чёрной пантеры, Ртути и Вижена. До вторжения, будучи под прикрытием, участвовал в проекте «Молния» (создание Рагнарёка — киборга-клона Тора).
 Кс’ив — убийца Скруллов, посланный убить Халклинга. Обладает способностями Сорвиголовы, Электры, Плаща и Кинжала.
 Кхн’нр — изображал Капитана Марвела.
 Лайджа лазерный кулак — Скрулл, проникшая в Фантастическую четвёрку и вышла замуж за Джонни Сторма, изображая Алисию Мастерс.
 Моррта — военачальник Скруллов, ответственный за смерть Франклина Сторма.
 Ненора — шпионка Скруллов, внедрённая к Крии.
 Питт’о Нили — Скрулл, изображающий Капитана Америку во время вторжения на Дикую Землю. Убит Шанной-Дьяволицей.
 Пэйбок — Могучий Скрулл, телохранитель королевы Скруллов.
 Реплика — молодая представительница расы, была членом Стражей Галактики 31 века.
 Халклинг (Доррек VIII/Тедди Альтман) — Теодор Альтман является гибридом Крии и Скруллов, он — сын принцессы Анеллы и Капитана Марвела.
 Эфан Эдвардс — аналог Супермена в Marvel Comics.
 Ксавин — Скрулл пирокинетик изображающий девушку и является суженой Каролины Дин, является членом Беглецов.
 Генерал Кляйзер — Скрулл, изображающий высокопоставленного офицера СС, командует как скруллами, так и уцелевшими нацистскими солдатами.

Другие версии

Ultimate-скруллы 
Во вселенной «Ultimate Marvel» аналогом скруллов является раса Читаури, обладающая теми же способностями. Читаури впервые появились в 8-м номере 1-го тома комикса «The Ultimates» в ноябре 2002 года, где сразились с одноимённой командой супергероев.

Вне комиксов

Кинематографическая вселенная Marvel 
 Скруллы стали действующими лицами в фильме «Капитан Марвел», вышедшем в марте 2019 года и входящем в кинематографическую вселенную Marvel. Лидера Скруллов Талоса сыграл актёр Бен Мендельсон.
 Скруллы также появились в фильме «Человек-паук: Вдали от дома», где Талос и его жена Сорен заменяли настоящих Ника Фьюри и Марию Хилл, пока последние бороздили космос с другой группой скруллов.
 В первой сцене после титров девятой серии сериала «Ванда/Вижн» (2021) появляется девушка-скрулл, которая передаёт Марии Рамбо послание от друга её матери, Ника Фьюри.
 Вариант скрулла появляется в первой серии сериала «Локи» (2021).
 В мультсериале «Что если…?» тоже появляется скрулл в одной из серии, и в другой была показана вселенная, где Скруллы создали колонию на Земле, или они просто заключили союз со Скруллами, или они в прошлом захватили Землю с целью скрыться от Крии.
 В предстоящем сериале «Секретное вторжение» (2022) одна из фракций скруллов попытается захватить все сферы жизни землян. Бен Мендельсон вернётся к роли Талоса.

Мультсериалы 
 Скруллы участвовали во всех мультсериалах о Фантастической четвёрке — в одноимённых сериалах 1967, 1978, 1994 годов и мультсериале «Фантастическая четвёрка: Величайшие герои мира».
 Кроме того, они появлялись в мультсериалах «Люди-Икс», «Супергеройский отряд», «Мстители: Величайшие герои Земли».
 Любопытно, что в мультсериале «Серебряный Сёрфер» Скруллы не входят в число антагонистов главного героя — напротив, Серебряный Сёрфер даже помогает им, когда на их планете начинается гражданская война.

Мультфильмы 
 В анимационных фильмах «Ultimate Avengers» и «Ultimate Avengers 2» альтимейт-версия скруллов являются главными врагами Мстителей и Щ.И.Т.а.
 В мультфильме Планета Халка появился один из скрулов, в качестве болевшего зрителя на арене гладиаторов.

Видеоигры 
 «Marvel: Ultimate Alliance»
 «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer»
 «Marvel Super Hero Squad: The Infinity Gauntlet»
 «Marvel vs. Capcom 3: The Fate of Two Worlds»
 «Ultimate Marvel vs. Capcom 3»
 «Marvel Avengers: Battle for Earth».

См. также 
 «Secret Invasion» — комикс-кроссовер, где выяснилось, что скруллы заменили некоторых супергероев Земли.

Примечания

Ссылки 
 Скруллы на сайте Marvel.com
 Скруллы на Marvel Wikia

Скруллы
Персонажи, созданные Джеком Кирби
Персонажи, созданные Стэном Ли
Вымышленные гуманоиды
Персонажи Фантастической четвёрки